Blown Away bezeichnet:
 Blown Away, Originaltitel des kanadischen Spielfilms Blown Away – Ausgelöscht von Brenton Spencer (1992)
 Blown Away, Originaltitel des US-amerikanischen Spielfilms Explosiv – Blown Away von Stephen Hopkins (1994)
 Blown Away (2017), US-amerikanischer Pornofilm von Dick Bush (2017)